

Geografie
Chinon (gemeente), een gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire
Kasteel van Chinon, kasteel aan de Loire in deze gemeente
Arrondissement Chinon

Overig
Chinon (camera), cameramerk
Chinon (scheikunde), een chemische stof